

Bevande 
 Bourbon – tipo di whisky

Geografia 
 Francia
 Bourbon-Lancy – comune della Saona e Loira
 Bourbon-l'Archambault – comune dell'Allier
 Stati Uniti d'America
 Bourbon – città della Contea di Marshall, Indiana
 Bourbon – città della Contea di Crawford, Missouri
 Bourbon Street, famosa strada di New Orleans

Altro 
 Bourbon del Monte Santa Maria - nobile famiglia
 Bourbon – personaggio del manga e anime Detective Conan